Österlandet syftar oftast på Orienten, men kan även avse:

Finland 

 Österlandet (nära Österskärs fjärden, Korpo), Åboland, 
 Österlandet (vid Berghamn, Korpo), Åboland, 
 Österlandet (vid Gyltö, Korpo), Åboland, 
 Österlandet (vid Ådön, Nagu), Åboland, 
 Österlandet (vid Stenskär, Nagu), Åboland, 
 Österlandet (söder om Kasnäs, Kimitoön), Åboland, 
 Österlandet (vid Örö, Kimitoön), Åboland, 
 Österlandet, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Österland (olika betydelser)
Österland, Jurva
Österlanden, Korpo
Västerlandet (olika betydelser)